Станислас Вавринка (Stanislas Wawrinka) е швейцарски тенисист, роден на 28 март 1985 г. в Лозана. През 2014 г. печели Откритото първенство на Австралия. Негов треньор от осемгодишна възраст е французинът Дмитрий Завялоф. Печели откритото първенство на Франция срещу Новак Джокович с 1 – 3 сета (6:4 4:6 3:6 4:6)

Семейство 
Баща му е германец, майка му е швейцарка, а дядо му и баба му са чехи. Има по-голям брат – Йонтан, бивш тенисист и настоящ треньор по тенис – и две по-малки сестри – Джанае и Наела, които също се занимават с тенис.

Кариера 
Вавринка започва участията си в юношески турнири когато е на 14 години, а година по-късно играе и в турнири от сателитни тенис вериги. В първите си мачове на двойки си партинира или с брат си, или с брата на треньора си. Спира да ходи на училище на 15, за да може да се отдаде изцяло на тениса.

Първият му спечелен турнир е турнирът на първата седмица от сателитната верига Швейцария 2. Първата титла от Чалъджър турнир е от Сан Бенедето дел Тронто, Италия.

Първата му титлата от турнир от висока категория е в Умаг, Хърватия, през юли 2006 г., където на финала Новак Джокович се отказва в тайбрека на първия сет поради затруднено дишане. 

В края на октомври 2006 г. Вавринка се изкачва на 29-о място в ранглистата. На 7 октомври 2013 г. достига осмо място в ранглистата. 

На летните олимпийски игри в Пекин през 2008 г. печели златен медал на двойки, заедно с Роджър Федерер.

На 26 януари 2014 г. печели първата си титла от Големия шлем – на Откритото първенство на Австралия.

На 7 юни 2015 г. печели втората си титла от турнири от Големия шлем – Ролан Гарос, Франция. На финала побеждава действащия номер 1 в ранглистата и смятан за абсолютен фаворит на турнира Новак Джокович.

Титли

Голям шлем 
 2014 г.: Открито първенство на Австралия
 2015 г.: Открито първенство на Франция Ролан Гарос
 2016 г.: Открито първенство на САЩ

Олимпийски игри 
 Летни олимпийски игри Пекин 2008 – двойки

От сериите АТП 
Вавринка има пет победи в сериите АТП: 
 2006: Умаг, клей
 2010: Казабланка, клей
 2011: Ченай, твърда настилка
 2013: Оейрас, клей
 2014: Ченай, твърда настилка

Външни препратки 
 
 
 Участия за Купа Дейвис
 Официален уебсайт

Източници 

Швейцарски тенисисти
Швейцарски олимпийски шампиони
Родени в Лозана
Спортисти на летните олимпийски игри 2008